Sous le soleil, un feuilleton télévisé français diffusé à partir de 1996 ;
  ;
 .

Voir aussi